Federal Hill ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Federal Hill (Indiana), Ort im Hamilton County

im NRHP gelistete Objekte:

 Federal Hill (Forest, Virginia), NRHP-ID 82004547
 Federal Hill (Fredericksburg, Virginia), NRHP-ID 75002110

Siehe auch:
 Federal Hill Historic District